Университет Национальной академии наук Беларуси — учебное заведение в структуре Национальной академии наук Беларуси.

Структура института 
 Магистратура
 Отдел аспирантуры и докторантуры НАН Беларуси
 Центр дополнительного образования
 Библиотека
 Кафедры:
 Кафедра социально-гуманитарных дисциплин
 Кафедра естественно-научных дисциплин и информационных технологий

Магистратура 
Подготовка в магистратуре в 2009—2021 учебном году ведётся по следующим специальностям:
 1-25 80 01 «Экономика и управление народным хозяйством»
 1-31 80 01 «Биология»
 1-31 80 03 «Математика и компьютерные науки»
 1-31 80 05 «Физика»
 1-31 80 06 «Химия»
 1-31 80 09 «Прикладная математика и информатика»
 1-21 80 14 «Искусствоведение»
 1-21 80 17 «Археология»
 1-23 80 04 «Социология»
 1-31 80 20 «Прикладная физика (аддитивные технологии)»
 1-36 80 02 «Инновационные технологии в машиностроении»

Факультет повышения квалификации и переподготовки кадров

Повышение квалификации 
Образовательные программы повышения квалификации руководящих работников и специалистов реализуются в Центре дополнительного образования на основании договоров, заключаемых в порядке,установленном Республики Беларусь

Повышение квалификации на факультете осуществляется по следующим формам обучения:
 очная (дневная),
 очная (вечерняя).

Переподготовка 
Переподготовка кадров на факультете осуществляется на базе высшего образования по специальностям:
 1-25 02 71 «Финансы»
 1-25 01 79 «Экономика и управление на малых и средних предприятиях»
 1-26 02 74 «Деловое администрирование»
 1-26 02 73 «Инновационный менеджмент»

См. также 
 Образование в Белоруссии

Ссылки 
 Аспирант — это звучит гордо / Ирина Юдина // Минский курьер. — № 196 (2035), 4 августа 2010 г.

Институты по алфавиту
Институты Национальной академии наук Беларуси
Высшие учебные заведения Минска
Повышение квалификации
Переподготовка